Суперкубок Франції з футболу 2010 — 34-й розіграш турніру. Матч відбувся 28 липня 2010 року між чемпіоном Франції Марселем та володарем кубка Франції Парі Сен-Жермен.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2010
Франція
2010 у французькому спорті